Dorota Folga-Januszewska (ur. 1956) – polska historyczka sztuki, muzeolog, krytyk
 Ewelina Januszewska – polska szachistka
 Hanna Januszewska (1905–1980) – polska pisarka, tłumaczka